Максанс «Макс» Парро (; 6 июня 1994 года, Ковансвиль, Квебек, Канада) — канадский сноубордист, выступающий в слоупстайле и биг-эйре. Олимпийский чемпион 2022 года в слоупстайле. Серебряный призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане в слоупстайле.
 Шестикратный чемпион X-Games (биг-эйр — 2014, 2016—2018, 2020; слоупстайл — 2014);
 Трёхкратный серебряный призёр X-Games (слоупстайл — 2013; биг-эйр — 2015, 2022);
 Двукратный серебряный призёр чемпионата мира по сноуборду (2016, слоуп-стайл; 2021, биг-эйр);
 Двукратный чемпион (2019 — биг-эйр, 2020 — слоупстайл) европейских X-Games;
 Многократный призёр этапов кубка мира (всего — 5 подиумов, в том числе — 3 победы).

Спортивные достижения 
На зимних Олимпийских играх в Корее, Максанс в последней своей третьей попытке в дисциплине слоупстайл сумел набрать 86,00 баллов и завоевал свою первую серебряную медаль Олимпиад.

На XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, Максанс в третий день соревнований 7 февраля 2022 года в слоупстайле завоевал золотую олимпийскую медаль и стал чемпионом.

Результаты выступлений в Кубке мира

Примечания

Ссылки 
 
 
 Максанс Парро  — профиль на сайте TTR (англ.)

Сноубордисты Канады
Олимпийские чемпионы от Канады
Олимпийские чемпионы по сноуборду
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2022 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2022 года